Courville peut faire référence à :

Toponymes

Courville, ancienne municipalité du Québec fusionnée à la ville de Beauport en 1976.
Rivière Courville, un affluent de la rivière Senneville, coulant dans Belcourt (MRC de l’Abitibi) et Barraute (MRC de La Vallée-de-l'Or), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Canton Courville, dans Belcourt, MRC de l’Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Courville, dans Belcourt, MRC de l’Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Montagne à Courville, dans la municipalité de Déléage, MRC La Vallée-de-la-Gatineau, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Courville, commune française dans le département de la Marne
 Courville-sur-Eure, commune française dans le département d'Eure-et-Loir.
 Canton de Courville-sur-Eure

Patronymes
 Cindy Courville, ambassadrice des États-Unis.
 Joachim Thibault de Courville, musicien français mort en 1581.
 Léon Courville, économiste, professeur et administrateur de société canadien.
 Luce Courville (1923-2004),  bibliothécaire française.
 Olga de Courville (1896-1971), peintre, illustratrice et décoratrice roumaine.
 Serge Courville, géographe et professeur québécois.
 Uliano Courville, né en 1978, footballeur français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme